Ла́нди (; ) может означать:

Топоним Великобритании 
 Ланди — остров Англии.
  — поселение в Шотландии.

Фамилия 
Фамилия Ланди имеет древнескандинавское происхождение<ref>Last name: Lundy  на сайте surnamedb.com</ref>:
  (1789—1839) — американский квакер-аболиционист, основатель нескольких «антирабских» газет, лектор.
 Ланди, Гаспаре (1756—1830) — итальянский художник.
 Ланди, Джессика (род. 1966) — американская актриса телевидения.
 Ланди, Джузеппе (1895—1964) — итальянский профсоюзный деятель.
 :
  (1898—1962) — американский бейсболист.
 Ланди, Дик (1907—1990) — американский мультипликатор и режиссёр.
  (род. 1967) — австралийская политик: сенатор (1996—2015), министр спорта (2012—2013), министр иммиграции, гражданства и мультикультурных дел (2012—2013).
  (1935—2007) — американский .
 Ланди, Марио (1920—1992) — итальянский кинорежиссёр и сценарист.
 Ланди, Паоло Эмилио (род. 1959) — итальянский режиссёр, тележурналист, профессор Ричмондского университета.
  (? — 1717) — губернатор Лондондерри (1689).
 Ланди, Стефано (1587—1639) — итальянский композитор и педагог.
 Ланди, Шико (1907—1989) — бразильский автогонщик.

 См. также 
 Ресторан Ланди — в Бруклине.
  — порода пони.
 Coincya wrightii — вид растений семейства Капустные; в англоязычной ботанике известен как Капуста Ланди''.
 
 Ланд

Примечания